Grivița (Galați) ;
 Grivița (Ialomița) ;
 Grivița (Vaslui) ;
 Grivița, station du métro de Bucarest.